East Enterprise ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 East Enterprise (Indiana), im Switzerland County
 East Enterprise (Mississippi), im Clarke County

im NRHP gelistete Objekte:
 East Enterprise Historic District, in Enterprise, Mississippi, ID-Nr. 94000510